Пучковский — фамилия; имеет женскую форму .

 Пучковский (станция)
 Пучковский, Тарас Николаевич (1993) — украинский футболист.

